Rovelli es un apellido de origen italiano.

Personajes 
El apellido Rovelli puede referirse a 
 Pietro Rovelli (1793-1838), violinista italiano.
 Renato Rovelli (1806-1880), jardinero, profesor y botánico italiano.
 Carlo Rovelli (1956 -), físico teórico italiano.